Джон Маркс (,  22 березня 1948, Гаміота) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року.

1968 року був обраний на драфті НХЛ під 9-м загальним номером командою «Чикаго Блек Гокс». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 21 років, провів, захищаючи кольори команди «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 714 матчів у НХЛ, включаючи 57 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Був тренером у хокейній лізі східного узбережжя (ХЛСУ).

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокейні тренери
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Уродженці Вінніпега